Robots in Disguise — рок-группа из Англии, которая образовалась в 2000 году.

Robots in Disguise — пропущенное звено между Peaches, Le Tigre и Princess Superstar. (NME)

Члены группы 
В состав группы входят Dee Plum и Sue Denim. На концертах к ним также присоединяется ударник Gemma Hill. В прошлом, на живых выступлениях группы в разное время с Robots in Disguise играли Ноэль Филдинг, Ann Droid и Крис Корнер.
 Dee Plume (Delia Gaitskell) — вокал, гитара
 Sue Denim (Suzanne Powell) — вокал, бас

История группы 

Два будущих члена группы Dee Plume и Sue Denim встретились в Ливерпульском университете и вскоре создали Robots in Disguise.

В 2001 году на лейбле Recall выходит дебютный альбом Disguises, спродюсированный Крисом Корнером. На следующий год выходит сингл Boys. Второй полноценный альбом Get Rid появляется в 2005 году. В этом же году альбом поддерживают 2 сингла: Turn It Up и The DJ’s Got a Gun.

Третий альбом We're In the Music Biz, созданный совместно с Крисом Корнером (IAMX/Sneaker Pimps), записывался в Берлине. Композиция «Tears» стала «альтернативным синглом недели» от Steve Lamacq на BBC6 Music. Клип на песню The Sex Has Made Me Stupid был запрещен на MTV и Topshop. Альбом We’re In The Music Biz также был выпущен в Японии лейблом Avex.

Четвёртый студийный альбом Happiness V Sadness был записан при поддержке фанов: их благотворительные взносы покрыли все расходы, связанные с созданием альбома. Эта кампания была успешно проведена благодаря сайту Pledge Music.

Дискография 

Альбомы
 Disguises, 2001
 Get Rid, 2006
 We're In the Music Biz, 2008
 Happiness vs Sadness, 2011

EP
 The Tears, 2008

Синглы
 Boys, 2002
 Turn It Up, 2006
 The DJ’s Got a Gun, 2006
 The Sex Has Made Me Stupid, 2007
 Wake up!, 2010

Клипы
 Arguments Посмотреть на YouTube
 Girl Посмотреть на YouTube
 La Nuit Посмотреть на YouTube
 The Dj’s got a Gun Посмотреть на YouTube
 The Sex Has Made Me Stupid Посмотреть на YouTube
 Turn It Up Посмотреть на YouTube
 We’re in the Music Biz Посмотреть на YouTube
 The Tears Посмотреть на YouTube
 Wake up! Посмотреть на YouTube

Интересные факты 
 Обложка альбома We're In the Music Biz, изображающая одетых в рубашки и галстуки девушек, выглядит невинно, однако, на самом деле девушки наги и просто украшены боди-артом.
 Сингл «Wake-Up» группа создала, вдохновившись рекламой косметики фирмы Barry M со слоганом «Wake up your make up».
 Девушки широко известны фанам британского культового комедийного шоу The Mighty Boosh, после появления на шоу 5 раз в качестве мутанток, электро девушек «Неон» и «Ультра», готичных девушек «Anthrax» и «Ebola» соответственно.
 Robots In Disguise сделали оригинальную кавер-версию песни Cyndi Lauper под названием «Girls Just Wanna Have Fun».
 Фрагменты выступления группы были включены в эпизод фильма “Come On Eileen”
 Помимо работы в группе у Dee Plume и Sue Denim есть соло-проекты «Sue and the Unicorn» и «Psycho Delia vs The Ward».

Примечания

Ссылки 
 Robots in Disguise Официальный сайт

Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Поп-панк-группы Великобритании